Turniej Gwiazdkowy 1994 – 2. edycja turnieju żużlowego rozgrywanego w Pile, który odbył się 17 grudnia 1994. Zwyciężył Tomasz Gollob.

Wyniki

Turniej zasadniczy 
Piła, 17 grudnia 1994
NCD: Hans Nielsen – 69,85 w wyścigu 13
Sędzia: Lechosław Bartnicki

Bieg po biegu 
[70,40] Olszewski, Milík, Nielsen, Nilsen
[72,48] T. Gollob, Okupski, Dobrucki, Rzepka
[72,45] J. Gollob, Markuszewski, Korbel, Jankowski
[73,80] Walczak, Huszcza, Kowalski, Krzystyniak
[71,67] Nielsen, J. Gollob, Walczak, Rzepka
[72,30] Dobrucki, Milík, Korbel, Krzystyniak
[74,42] Okupski, Huszcza, Nilsen, Jankowski
[71,40] T. Gollob, Olszewski, Markuszewski, Kowalski
[74,08] Jankowski, Dobrucki, Nielsen, Kowalski
[71,70] Markuszewski, Milík, Huszcza, Rzepka
[72,40] T. Gollob, J. Gollob, Nilsen, Krzystyniak
[73,04] Korbel, Olszewski, Walczak, Okupski
[69,85] Nielsen, Markuszewski, Krzystyniak, Okupski
[70,05] T. Gollob, Milík, Walczak, Jankowski
[75,10] Korbel, Nilsen, Rzepka, Kowalski
[73,10] J. Gollob, Olszewski, Dobrucki, Huszcza
[68,84] Nielsen, T. Gollob, Huszcza, Korbel
[73,75] Milík, J. Gollob, Kowalski, Okupski
[74,30] Dobrucki, Walczak, Markuszewski, Nilsen
[75,12] Olszewski, Jankowski, Rzepka, Krzystyniak

Linki zewnętrzne 
 

1994
1994 w sporcie żużlowym
1994 w polskim sporcie